Die Divizia B 1959/60 war die 20. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. CSMS Iași, Știința Timișoara und Corvinul Hunedoara stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in drei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten zwei Vereine jeder Gruppe abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1959/60 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1959/60
1959 60